odkształcenie (deformacja) – w mechanice zmiana wzajemnego położenia części ciała
 deformacja (w plastyce) – zmiana kształtu postaci lub form przedmiotów w stosunku do ich pierwowzorów istniejących w rzeczywistości, dokonana zgodnie z założeniami danego kierunku artystycznego (np. ekspresjonizmu) lub nieświadomie (jak np. w sztuce dziecięcej, ludów prymitywnych)
 deformacja (w medycynie) – rodzaj wady wrodzonej płodu

Zobacz też 
 Deformacja ciągła
 Deformacja nieciągła
 Deformacja Madelunga
 Deformacja sumienia
 Deformacja kartograficzna
 Deformacja tektoniczna
 Deformacja Sprengla
 Deformacja typu Jaccouda